Teuvo est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Teuvo Aura (1912-1999), homme d'État finlandais
Teuvo Hakkarainen (né en 1960), homme politique finlandais
 (1944-2010), skieur cross-country finlandais
 (né en 1964), joueur professionnel finlandais de fléchettes 
Teuvo Kohonen (né en 1934), académicien et chercheur finlandais
Teuvo Länsivuori (né en 1945), coureur de moto finlandais
Teuvo Laukkanen (1919-2011), fondeur finlandais
 (né en 1962), mannequin finlandais
Teuvo Moilanen (né en 1973), joueur finlandais de football
Teuvo Myyryläinen (1923-1997), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1947-1991), lutteur gréco-romain finlandais
Teuvo Pakkala (1862-1925), écrivain et dramaturge finlandais
 (1884-1956), acteur et écrivain finlandais
Teuvo Teräväinen (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Teuvo Tulio (1912-2000), réalisateur et acteur finlandais
 (né en 1953), joueur finlandais de football

Homonymie de prénom